Pekka Marjamäki, finski hokejist, * 18. december 1947, Tampere, Finska, † 10. maj 2012, Tampere.

Marjamäki je večji del svoje kariere igral v domačem klubu Tappara Tampere v finski ligi, v kateri je na 476-ih tekmah dosegel 125 golov in 129 podaj ter osvojil pet naslovov prvaka. Dve sezoni je igral tudi za HV 71 v švedski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in desetih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je v 251-ih nastopih dosegel 40 golov in 25 podaj.

Leta 1990 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 1998 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih. V klubu Tappara Tampere so upokojili njegov dres s številko 3.

Pregled kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 64/65
|
| 18
| 1
| 2
| 3
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska 2. liga
| 65/66
|
| 14
| 3
| 4
| 7
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 66/67
|
| 22
| 5
| 3
| 8
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 67/68
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 68/69
|
| 22
| 4
| 7
| 11
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 69/70
|
| 22
| 15
| 5
| 20
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 70/71
|
| 32
| 11
| 7
| 18
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 71/72
|
| 21
| 10
| 8
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 72/73
|
| 36
| 7
| 13
| 20
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 8
| 10
| 18
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 74/75
|
| 36
| 16
| 9
| 25
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 6
| 2
| 8
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 75/76
|
| 35
| 9
| 11
| 20
|
| 52
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 76/77
|
| 32
| 14
| 12
| 26
|
| 31
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 77/78
|
| 36
| 14
| 14
| 28
|
| 48
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 7
| 14
| 21
|
| 48
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 5
| 2
| 7
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 31
| 15
| 14
| 29
|
| 41
|
| 12
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 81/82
|
| 35
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|
| 11
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
| 16
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 13
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 647
| bgcolor="#7FFF00" | 165
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 328
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 633
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti HV 71
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami